Zulia puede referirse a:

 Zulia, uno de los 24 estados de Venezuela;
 La República Zuliana
 Zulia FC, equipo de fútbol de Venezuela;
 Zulia, un antiguo estado de los Estados Unidos de Venezuela;
 Zulia, una división administrativa de la Gran Colombia;
 Zulia, río que fluye al norte de Surámerica, tributario del río Catatumbo;
 Zulia, líder indígena de varias tribus en el este de Colombia; o
 El Zulia, municipio de Colombia.